O Rioprevidência - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro é uma Autarquia estadual, criada pela Lei Estadual nº 3.189, de 22 de fevereiro de 1999, pelo então governador Anthony Garotinho para arrecadar, assegurar e administrar os recursos usados no pagamento de aposentados e pensionistas de servidores públicos estatutários do Estado do Rio de Janeiro. Seu atual Diretor-Presidente é Sérgio Aureliano Machado da Silva.

A criação dessa Autarquia pública independente se deu por causa da Emenda Constitucional nº 20/98, chamada Reforma da Previdência, que introduziu mudanças nos regimes próprios de previdência dos servidores públicos, dentre estas, instituiu-se a possibilidade da criação de Fundos Capitalizados para o custeio destes regimes.

Com a Lei Estadual nº 5.109, de 15 de outubro de 2007, foi determinada a extinção do Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro - IPERJ, transferindo para o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro a competência para a habilitação, administração e pagamento dos benefícios previdenciários previstos na legislação estadual, que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro e seus dependentes.

O Rioprevidência tem mais de 20 postos e agências distribuídos em todo o Estado.

Rioprevidência Cultural 
O Rioprevidência Cultural é um espaço que reúne a história da Previdência Social do Estado em um centro de convivência, aberto ao público, que tem como seus objetivos despertar nos frequentadores interesses e capacidades relativas às artes, música e educação social.

Escola de Educação Previdenciária do Rioprevidência 
Em 22 de março de 2011 o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência - inaugurou a primeira Escola de Educação Previdenciária do país. Sediada entre os bairros de Vila Isabel e do Maracanã, a Escola de Educação Previdenciária do Rioprevidência tem como objetivo realizar cursos, palestras e outros eventos de caráter educativo, relativos aos temas de finanças pessoais, do mercado financeiro, de previdência, do mercado de capitais e outros temas afins.

Para isso, o Rioprevidência estabelece como diretrizes institucionais, a gratuidade dessas ações, a formação de parcerias com órgãos, entidades públicas, associações e instituições autorreguladoras do Sistema Financeiro Nacional, além de priorizar o atendimento aos segurados, os servidores ativos, aposentados e pensionistas. 

A programação de cursos e palestras é disponibilizada mensalmente e as inscrições devem ser realizadas pelo site www.rioprevidencia.rj.gov.br. Vale lembrar que todos os cursos são realizados por pessoas especializadas na área, são gratuitos e abertos para todos os interessados.

Ligações externas 
 
 
 

Previdência do Brasil
Rio de Janeiro